

Cinema 
 Wrongfully Accused – film del 1908 prodotto dalla Essanay
 Il fuggitivo della missione impossibile (Wrongfully Accused) – film del 1998 diretto da Pat Proft
 Wrongfully Accused – film del 2011 diretto da Monika Kolodziej

Televisione 
 Wrongfully Accused – episodio della serie televisiva The Evidence (2001)